Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams volt, aki ezúttal a negyedik körben kikapott a későbbi döntős Sabine Lisickitől. A fináléban Marion Bartoli 6–1, 6–4-re legyőzte a német játékost, így pályafutása első Grand Slam-győzelmét szerezte meg.

Kiemeltek

Második szakasz

Hetedik szakasz 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Petra Kvitová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Coco Vandeweghe
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Kiki Bertens
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Jaroszlava Svedova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Garbiñe Muguruza
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Anne Keothavong
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Johanna Larsson
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Jekatyerina Makarova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Carla Suárez Navarro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Sofia Arvidsson
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Mirjana Lučić-Baroni
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Eugenie Bouchard
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Galina Voszkobojeva
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Virginie Razzano
| RD1-score15-1=61
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ana Ivanović
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Petra Kvitová
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Garbiñe Muguruza
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Jekatyerina Makarova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3='''6

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1